Samal steht für:

 Samal (Sprache), eine zur philippinischen Sprachfamilie gehörende Sprache
 Die ethnische Gruppe, die diese Sprache spricht; siehe Samal (Volk)
 Samal (Bataan), eine Stadtgemeinde in der Provinz Bataan, Philippinen
 Island Garden City of Samal, eine Stadt in der Provinz Davao del Norte, Philippinen
 Samal Island, eine Insel im Stadtgebiet von Island Garden City of Samal
 Samal, Rang eines Feldwebels bei den israelischen Streitkräften, siehe Israelische Streitkräfte

Samʼal steht für:

 Samʼal, ein aramäischer Stadtstaat auf dem Gebiet der heutigen Türkei

Siehe auch:
 Šámal
 Zamal